Сажина — женская форма фамилии , а также название двух деревень в Свердловской области.

Носительницы фамилии 
 Сажина, Евгения Николаевна (1858—1931) — русская революционерка, народница.
 Сажина, Нелли Николаевна (1938—1996) — молдавская советская художница по монументальной и станковой керамике.
 Сажина, Ольга Васильевна (более известна под фамилией Носенко; род. 1986) — российская волейболистка, мастер спорта России.

Деревни 
 Сажина — деревня в Ачитском городском округе Свердловской области.
 Сажина — деревня в Тугулымском городском округе Свердловской области.

См. также